Чезаре Боницци (; 1946, Оффаненго, Италия) — монах-капуцин и певец в стиле хэви-метал, выступающий под сценическим именем Fratello Metallo («брат Металл») и Фрате Чезаре ().

Биография 
Брат Чезаре родился в 1946 году в Италии. Принял постриг в 1975 году, после чего был отправлен миссионером в Кот-д’Ивуар. Уже в то время Чезаре увлекался музыкой и профессионально занимался вокалом, но играл в основном для себя и в лёгких стилях вроде нью-эйдж. В 1990 году брат побывал на концерте группы Metallica и увлекся тяжёлой музыкой. Он решил совместить энергию тяжёлого металла с текстами своих проповедей.

Чезаре собрал группу, аккомпанирующую ему, и назвал этот проект Fratello Metallo. На счету этого проекта уже девять альбомов. В 2008 году Fratello Metallo открывал крупнейший рок-фестиваль Италии Gods of Metal.

Тексты, которые пишет брат Чезаре, представляют собой рифмованные проповеди, в которых критикуются наркотики, жестокость и прочие пороки. Боницци обладает яркой внешностью: он выступает всегда в своей монашеской рясе и сандалиях и отрастил длинную седую бороду.

В настоящее время Боницци перебрался из Африки обратно в Италию и живёт в Милане. В 2009 году он на время распустил свой коллектив. По его словам, Fratello Metallo начал превращаться в часть шоу-бизнеса и коммерции, что противоречит как христианским, так и рокерским убеждениям брата Чезаре. Он продолжит работу с новым составом и в том же стиле.

Дискография 
 Come Fiamma
 Droghe
 Primi Passi
 Straordinariamente Ovvio
 Maria e Noi
 Francesco Come Noi
 Credo
 Il LA Cristiano
 Vie Crucis
 Misteri

Состав 
(до 2009 г.)
 Чезаре Боницци — вокал
 Андреа Росси — гитара
 Фабио Дале — бас-гитара, клавишные
 Андреа Зингрилло — ударные (экс-Moon of Steel)

Ссылки 
 Миланский монах-францисканец поет в стиле хэви-метал 
 BBC: Heavy Metal Monk Cesare Bonizzi Performs at Gods of Metal 

Метал-группы Италии
Рок-музыканты Италии
Капуцины
Хеви-метал-вокалисты